Die Abkürzung VÖV steht für:

 den Verband öffentlicher Versicherer
 den ehemaligen Verband Öffentlicher Verkehrsbetriebe, der heute Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) heißt
 das vom Verband erarbeitete Lastenheft für einen Standardlinienbus für Deutschland, siehe VÖV-Bus
 den Verband Österreicher Volkshochschulen, siehe Volkshochschulen in Österreich
 den Verband Österreichischer Volks- und Unterhaltungsmusikkomponisten

Die Abkürzung VöV steht für:
 den Verband öffentlicher Verkehr als schweizerisches Pendant zum deutschen VDV

VOV